Dora Grozer – ex pallavolista tedesca
 Georg Grozer – pallavolista ungherese naturalizzato tedesco
 Tim Grozer – giocatore di pallavolo ungherese-tedesco